Hoffman (Carolina del Nord)
 Hoffman (Illinois)
 Hoffman (Minnesota)
 Hoffman (Oklahoma)
 Hoffmann-La Roche, empresa farmacèutica 
 Biografies:
 Abbie Hoffman
 Dustin Hoffman (Los Angeles, Califòrnia, 1937), actor estatunidenc 
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Königsberg, 1776 - 1822), escriptor i compositor alemany 
 Felix Hoffmann (1868, Ludwigsburg - 1946, Suïssa), químic alemany conegut per haver sintetitzat l'àcid acetilsalicílic
 Friedrich Hoffmann (Halle, 1660 - 1742), metge i químic 
 Fritz Hoffmann (Berlín, Imperi Alemany, 1871 - 1927), atleta i gimnasta alemany 
 Georg Franz Hoffmann (1760, Marktbreit - 1826, Moscou, Rússia), botànic i liquenòleg alemany 
 Gleisi Hoffmann (Paraná, 1965), política brasilera
 Hans Hoffmann
 Heinrich Hoffmann (1809, Frankfurt an Main-1894), psiquiatre i escriptor
 Ingo Hoffman (1953), pilot de curses automobilístiques brasiler 
 Josef Hoffmann (Brtnice, República Txeca, 1870 – Viena, Àustria, 1956), arquitecte i dissenyador austríac 
 Jules A. Hoffmann (Echternach, Luxemburg, 1941), biòleg francès d'origen luxemburguès 
 Martin Hoffmann (Gommern, 1955), futbolista de la RDA i entrenador 
 Otto Hoffmann von Waldau (1898 - 1943), oficial de la Luftwaffe alemanya 
 Philip Seymour Hoffman
 Reid Hoffman (Stanford, Califòrnia, 1967), empresari estatunidenc i fundador de LinkedIn
 Reinhild Hoffmann (1943, Sorau), ballarí i coreògraf 
 Roald Hoffmann (Złoczów, Polònia, 1937), químic i professor universitari nord-americà d'origen polonès 
 Sylvio Hoffmann Mazzi (Rio de Janeiro, 1908 - 1991), jugador de futbol brasiler 
 Tristan Hoffman (Groenlo, 1970), director esportiu i ciclista neerlandès
 Yves Hoffmann (Maruèjols, Losera, 1915 - Perpinyà, 2011), historiador nord-català